Наименованието фламандски език () може да се отнася за:
 Фламандски диалекти - южните диалекти на нидерландския език (западнофламандски, източнофламандски, брабантски, лимбургски), говорени в Белгия и съседните части на Холандия и Франция.
 Нидерландски език - стандартният нидерландски език, един от официалните езици в Белгия.

Вижте също 
 Западнофламандски език

Бележки

Бележки 

Нидерландски език